Aliismailly är en ort i Azerbajdzjan.   Den ligger i distriktet Gədəbəy Rayonu, i den västra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Baku. Aliismailly ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Aliismailly är huvudsakligen kuperad, men söderut är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Gora Khachakaya,  meter över havet,  kilometer söder om Aliismailly. Närmaste större samhälle är Kyadabek,  kilometer öster om Aliismailly. 

Trakten runt Aliismailly består i huvudsak av gräsmarker. Runt Aliismailly är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gədəbəy Rayonu